Wasserrecht steht für:
 Wasserrecht, ein Bereich des Umweltschutzrechts
 Wasserhaushaltsgesetz #Bewilligung, subjektives Recht zur Gewässerbenutzung 
 Grunddienstbarkeit, gesicherter Anspruch zur wasserbezogenen (z. B. Durchleitung) Nutzung eines fremden Grundstücks

Siehe auch: